Langenbrück ist der historische Name folgender Orte im heutigen Polen:
 Langenbrück, Kreis Habelschwerdt, Schlesien, seit 1945: Mostowice, Dorf im Powiat Kłodzki, Woiwodschaft Niederschlesien
 Langenbrück, Kreis Neustadt, Oberschlesien, seit 1945: Moszczanka (Prudnik), Dorf im Powiat Prudnicki, Woiwodschaft Oppeln
 Langenbrück, Kreis Sensburg, Ostpreußen, seit 1945: Lembruk, Dorf im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren

Siehe auch:
 Langbrück
 Langebrück, ein Stadtteil Dresdens
 Langenbruck (Begriffsklärung)
 Langenbrücken